Jagdgeschwader 1 steht für:

 Jagdgeschwader 1 (Luftstreitkräfte) der deutschen Luftstreitkräfte im Ersten Weltkrieg
 Jagdgeschwader 1 „Oesau“ der Luftwaffe der Wehrmacht